Tàrrega eller Tarrega kan syfta på:

 Tarrega (musikinstrumenttillverkare) – en musikinstrumenttillverkare

Geografi

Spanien 

 Tàrrega (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 
 Tàrrega (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar